Joaquín Cotoner Goyeneche (n. Lima, Perú; 1947) también conocido como Xim Cotoner, es un abogado y político español nacido en Perú.

En la actualidad continúa con el ejercicio de la abogacía, actividad que compagina con el patronato de Fundación Iberoámerica Europa.

Desde el año 2016 es miembro de la junta directiva y en 2020 Secretario del Real Club Náutico Puerto de Pollensa.

Biografía 
Hijo de Nicolás Cotoner y de Blanca de Goyeneche, como su padre caballero de la Orden de Malta; corporación con la cual la familia Cotoner ha tenido desde antiguo una estrecha relación.

Abogado en ejercicio desde el 1973, dado de alta en el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, también es agente de la Propiedad Inmobiliaria. 

Caso en 1975 con Carmen Fuster y González de la Riva, hija de los X marqueses de Villa Alcázar, con quien ha tenido dos hijos.

Ha impartido cursos sobre la CEE y de Estudios Fiscales y ha sido vicepresidente de la Junta Local del Partido Popular de Palma de Mallorca. Con este partido fue escogido senador por Mallorca a las elecciones generales españolas de 1989 y fue secretario segundo de la Comisión del Reglamento del Senado de España de 1989 a 1993. También fue vocal de las comisiones de Agricultura y Pesca, de Asuntos Iberoamericanos, Justicia e Incompatibilidades.

Fue elegido diputado por Mallorca a las elecciones generales españolas de 1993. Entre 1993 y 1996 ha sido vocal de las Comisionas de Justicia, Asuntos Iberoamericanos y Especial de Publicidad del Congreso de los Diputados, así como portavoz en la Comisión de Incompatibilidades.

Referencias

Enlaces externos 
 Ref. Orden de Malta - 960 años de historia
 Ref. ilustre colegio de Abogados de las Islas Baleares
 Ref. Patronato CIPIE 1981 – 2012

Nacidos en Lima
Joaquín
Nobles de las Islas Baleares
Historia de las Islas Baleares
Personas de Mallorca
Políticos del Partido Liberal-Conservador de España
Caballeros de la Orden de Malta
Senadores de la IV Legislatura de España
Diputados de la V Legislatura de España